Managementul de caz în protecția copilului reprezintă un concept care desemnează o metodă de coordonare și integrare a serviciilor sociale, medicale și educaționale destinate categoriilor de populații vulnerabile și defavorizate, de organizare și gestionare a intervențiilor specifice realizate de către diferiți specialiști în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situațiilor problematice ale beneficiarilor. Managementul de caz se centrează pe coordonarea, organizarea și direcționarea tuturor intervențiilor destinate asigurării serviciilor și integrarea acestora în beneficiul copiilor și familiilor acestora, reducerii perioadei de ședere a copiilor în sistemul de protecție prin urmărirea permanentă a progreselor înregistrare în atingerea finalității planurilor individualizate de protecție și concertarea activităților destinate prevenirii separării copilului de familia sa.
În funcție de strategia folosită în utilizarea resurselor, orientarea și îndeplinirea obiectivelor, de viziunea în direcționează implicarea beneficiarilor în realizarea schimbărilor dorite și intenționate, putem spune că există patru forme ale managementului de caz, pe care le reluăm în acest context: centrat pe resurse, pe rezultate, pe probleme și management de caz apreciativ, inspirate de modelul analizei SWOT.

Bibliografie
 Cojocaru, Ștefan, Cojocaru, Daniela, 2008, Managementul de caz în protecția copilului. Evaluarea serviciilor și practicilor din România, Polirom, Iași, pp. 24-27.

Management